Бабуя́н — архипелаг, расположенный в проливе Лусон, к северу от острова Лусон, принадлежит Филиппинам. Отделён от Лусона проливом , а от Батан, находящихся к северу, — проливом . Площадь архипелага — 620 км².

В Бабуян входят пять основных островов:
 Бабуян (100 км²),
 Далупири (50 км²),
 Калаян (196 км²),
 Камигин (166 км²),
 Фуга (100 км²).

Шесть маленькых островков:
 Barit (3,8 км²),
 Didicas (0,7 км²),
 Irao (0,2 км²),
 Pamoctan (0,3 км²),
 Panuitan (2,3 км²),
 Pinon (0,04 км²).

Две скалы:
 Dilayag (<0,3 км²),
 Mabag (0,7 км²).

В административном плане острова Бабуян являются частью филиппинской провинции Кагаян.

См. также 
 Список островов Филиппин

Примечания

Ссылки 
 Остров Фуга 

Острова Филиппин